Айсбах () — река в Германии, протекает по земле Баден-Вюртемберг, речной индекс 238638. Длина — 9,1 км, площадь водосборного бассейна — 18,2 км².

Айсбах берёт начало у населённого пункта Винценвайлер. Течёт на юг через леса. Впадает в Кохер у населённого пункта Зульцбах-Лауфен.

Высота истока составляет 495 м, высота устья — 335 м.

Айсбах в переводе с немецкого означает ледяной ручей.

Примечания

Литература 
 «TK25»: Topographische Karte 1:25.000 Baden-Württemberg Nord, im Einzelblattschnitt die Nummern 6924 Gaildorf, 6925 Obersontheim, 7024 Gschwend und 7025 Sulzbach-Laufen.

Притоки Кохера
Реки Баден-Вюртемберга